Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2018 проводился с 9 по 12 августа 2018 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 12-й раз.

В чемпионате принимали участие 12 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда Jessica Smith / Ben Smith, победившая в финале команду Бриджет Бекер / Шон Бекер. Бронзовые медали завоевали команда Кортни Смит / Хэмиш Уокер.

И Jessica Smith, и Ben Smith каждый стали чемпионом Новой Зеландии среди смешанных пар в 1-й раз.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 2 группы по 6 команд, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, выходят команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е. Команды, занявшие 1-е и 2-е места, играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место, финал. Аналогично по олимпийской системе играют за распределение мест с 5-го по 8-е команды, занявшие в группах 3-е и 4-е места.

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в полуфиналы плей-офф за 1—4 места
  Проходят в полуфиналы плей-офф за 5—8 места

Плей-офф

За 5—8 места

За 1—4 места 

Полуфиналы. 11 августа, 9:00

Матч за 3-е место. 11 августа, 12:30

Финал. 11 августа, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2018

Спорт в Новой Зеландии в 2018 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Август 2018 года